Gewerbeschule in Hannover bezeichnet

 Gewerbeschule, auch Handwerk- und Kunstgewerbeschule, siehe Kunstgewerbe- und Handwerkerschule Hannover
 Höhere Gewerbeschule (Hannover), siehe Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover